Adrianus Cornelis de Bruijn (1887-1968), Nederlands politicus 
 Caroline De Bruijn (1962), Nederlands actrice 
 Chantal de Bruijn (1976), Nederlands hockeyster
 Cornelis de Bruijn (1652-1727), Nederlandse schilder, reiziger en schrijver 
 Daniëlle de Bruijn (1978), Nederlands waterpoloster
 Evelien de Bruijn (1974), Nederlandse radio- en televisiepresentatrice
 Hans de Bruijn (1962), Nederlands hoogleraar
Hendricus Cornelis de Bruijn (1913), Nederlands kunsthistoricus
 Inge de Bruijn (1973), Nederlandse topzwemster 
 Jacobus Gerardus de Bruijn (1825-1908), Nederlands politicus
 Jan de Bruijn (1948), Nederlandse hoogleraar politieke geschiedenis
 Jan-Hermen de Bruijn (1954), Nederlandse voetbaljournalist 
 Jean Paul de Bruijn (1965), Nederlands all round biljarter 
 Judith de Bruijn (1963), directrice van een trainingsbureau
 Koert-Jan de Bruijn (1976), Nederlands acteur en televisiepresentator
 Marcel de Bruijn (1982), Nederlandse voetballer 
 Matthijs de Bruijn (1977), Nederlands waterpolospeler.
 Nicolaas Govert de Bruijn (1918), Nederlandse wiskundige 
 Pi de Bruijn (1942), Nederlands architect
 Sjors de Bruijn (1987), Nederlandse voetballer 
 Willemijn de Bruijn (1979), Nederlandse mezzosopraan 

De Bruijn Kops
 Frans de Bruijn Kops (1886-1979), Nederlandse voetballer 
 Willem Frederik de Bruijn Kops (1831-1900), kapitein-luitenant ter zee, ridder Militaire Willems-Orde

Zie ook 
 De Bruyn met uitleg over de achternaam
 Bruyn Kops (doorverwijspagina)
 Bert Bruijn (1949), Nederlands politicus van de PvdA 
 Cor Bruijn (1883-1978), Nederlands schrijver 
 Otto de Bruijne (1949), Nederlandse evangelicale presentator
 Matty de Bruijne (1932-1991), Nederlands politicus